Hạ Long – miasto w Wietnamie.
 Hạ Long – zatoka w Wietnamie.